Христиан Христианович Киндерман () — российский военачальник, служивший в Тарском воеводстве Тобольской провинции Сибирского царства в XVIII веке. Принадлежал к остзейскому дворянству. Генерал-майор (1741).

Биография 
В начале 20-х гг. XVIII века — капитан, с 13 мая 1726 г. служил в пехотном полку фон Гагена, затем Выборгского драгунского полка. С 23 апреля 1730 года в чине подполковника служил в Ярославском драгунском полку, в 1733 — в чине полковника переведен в Ростовский драгунский полк. В 1734-35 гг. служил в Дербенте, в 1736 г. — в Азове. С 1738 г. командовал Низовским пехотным полком, вскоре после этого произведен в бригадиры. С 11 сентября 1741 г. — генерал-майор. В 1743 году служил в Кронштадте. В 1746 году генерал-майор Киндерман представил в Сенат свои предложения о строительстве новой линии на запад от Омской крепости вдоль Камышловских озер через реку Ишим и далее до урочища Звериная голова на Тоболе, где линия смыкалась с Оренбургской линией.

Литература 
 
 Каменецкий И. П. Командующие войсками Сибирских укреплённых линий и их роль в обороне и освоении Южной Сибири (1744—1819 гг.) // Военно-исторический журнал. — 2017. — № 10. — С.81—87.

Генерал-майоры (Российская империя)